Rasmus Djerf, född 5 augusti 1993 i Valdemarsvik, är en svensk före detta ishockeyspelare som avslutade sin karriär för Kalmar HC i Hockeyettan 2020. Djerfs moderklubb är Valdemarsviks IF. Som junior spelade han med Västerviks IK, IK Oskarshamn och HV71. Med IKO fick han även prova på spel i Hockeyallsvenskan och med HV71 fick prova på ett par matcher i Elitserien, annars spelade han mest i Hockeyettan för flera olika klubbar. Bl.a. fyra säsonger för Nybro Vikings IF och två säsonger för Kalmar HC.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1993
Levande personer
Män
Personer från Valdemarsvik
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Västerviks IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare